Excalibur může být:

Excalibur – legendární meč známý z legend o králi Artušovi a Merlinovi
Excalibur (film, 1981) – britsko-americký film Johna Boormana z roku 1981
Excalibur (muzikál) – český muzikál Michala Pavlíčka
Excalibur (časopis) – první československý časopis o počítačových hrách
 M982 Excalibur – americký naváděný dělostřelecký granát

Artušovská legenda